

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 5 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Golg“ beginnt.

Golg 



Golge 
 Gölge, Gül (* 1981), türkische Entertainerin, Schauspielerin und Model
 Gölgeli, Edibe (* 1978), Schweizer Politikerin (SP)

Golgi 
 Golgi, Camillo (1843–1926), italienischer Mediziner und Physiologe

Golgo 
 Golgowsky, Karl (1910–1994), deutscher Schlagersänger, Komponist und Liedtexter
 Golgowsky, Marcia, deutsche Schauspielerin, Sängerin und Bühnenautorin